Henri Jauvert
 Vincent Jauvert